Il toponimo Puerto Colombia può riferirsi a due diverse località della Colombia:

Puerto Colombia, comune del dipartimento dell'Atlantico
Puerto Colombia, distretto dipartimentale del dipartimento di Guainía